Black Velvet (cocktail), een biercocktail
Black Velvet (whisky), een Canadees whiskeymerk
Black Velvet (Alannah Myles), een lied van Alannah Myles
Black Velvet (Robin Lee), een album van Robin Lee
 "Black Velvet", een lied van Ferry Corsten’s album Twice In A Blue Moon
 "Black Velvet", een lied van de rockband Gass
 "Black Velvet", een zangroep uit Plainfield NJ
Black Velvet (tijdschrift), een Brits tijdschrift
Black Velvet (film), een Amerikaanse avonturenfilm uit 2011 onder regie van Tim Pape